Saved (englisch: gerettet) bezeichnet:
 Saved (Album), Album von Bob Dylan aus dem Jahr 1980
 Saved (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2006
 Saved! – Die Highschool-Missionarinnen, US-amerikanische Filmkomödie von Brian Dannelly aus dem Jahr 2004